Изя́щные иску́сства (, от ;  или ) — термин для обобщённого обозначения некоторых видов искусства — изобразительного искусства и архитектуры, музыки, поэзии, театра и искусства танца. Термин bonae artes известен в Европе, по меньше мере, с конца XVI века. Впервые был закреплён Шарлем Батё во второй половине XVIII века за жанрами и видами искусств, которые с эстетической точки зрения были ориентированы на создание красоты в отличие от декоративно-прикладных искусств. Традиционно изящные искусства противопоставляются так называемым механическим искусствам (artes mechanicae).

Во Франции в эпоху короля Людовика XIV, в 1648 году стараниями кардинала Мазарини учреждается Королевская академия живописи и скульптуры. В 1671 году министр финансов Франции Жан-Батист Кольбер и архитектор Франсуа Блондель основали Королевскую академию архитектуры. В 1863 году Наполеон III даровал ей независимость от государства, и она слилась с другими академиями, в результате чего образовалась Школа изящных искусств. В России по западноевропейской академической традиции «высокие жанры» живописи (исторический и портретный) также именовали «изящными искусствами». Остальные жанры были объявлены «низшими». Архитектуру, несмотря на её бифункциональную природу, по причине её социального значения, также причисляли к изящным видам искусства. Так образовалась триада «изящных художеств», закреплённая академическим каноном: живопись, ваяние и зодчество. Императорская Академия художеств, учреждённая указом императрицы Елизаветы Петровны от 7 ноября 1757 года в Москве, а позднее в Санкт-Петербурге, так и называлась: «Академия трёх знатнейших (изящных) художеств».

Школа ориентировалась на классические искусства и архитектуру, поэтому программа обучения включала живопись, скульптуру и архитектуру. С образованием Школы также произошло разделение между архитектурой и практическим строительным ремеслом — при этом последнее преподавалось в Национальной школе мостов и дорог, а также в Политехнической школе, которая и по сей день остаётся одним из крупнейших технических учебных заведений мира.

Примечания

Ссылки 
 Статья: «Изящные искусства: Академический стиль из богатого орнамента и строгого метода»

Искусство
Эстетика